

Hydronyme 
 Le Madon est une rivière française de Lorraine née dans les collines de la Vôge et un affluent de la Moselle, donc un sous-affluent du Rhin. Il s'écoule vers le nord, baignant les départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle.

Patronyme 
 Georges Félix Madon ( - ) est un pilote de chasse de la Première Guerre mondiale titulaire de 41 victoires homologuées, de 64 autres probables et, fait exceptionnellement rare en quatre ans d'affrontements, tout comme cet autre as français qu'est René Fonck, il ne reçut jamais aucune balle dans son appareil.
 Julien Madon (1979-), producteur de cinéma français.

Autres 
 La communauté de communes Moselle et Madon est une structure intercommunale française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.
 Le château de Madon est situé à Candé-sur-Beuvron dans le Loir-et-Cher.
 Le Nieuport Madon est un prototype de chasseur monoplan à haubans (1917).

Voir aussi